Slovo République (franc. republika) může mít více významů:

 République – stanice metra v Paříži,
 République solidaire – francouzské politické hnutí,
 République – videohra pro iOS